Muḩammad Āghah är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Lowgar, i den östra delen av landet,  km söder om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Muḩammad Āghah är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Muḩammad Āghah är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Lowgar (provins)